Le tournoi de New York est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute à Locust Valley du 4 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty-Ann Grubb.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Kerry Harris.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Locust Valley

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Locust Valley
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en août 1969